Ералга — село в Сретенском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Молодовское».

География 
Село находится в западной части района, на правом берегу реки Шилки, вблизи места впадения в неё реки Ералги, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к северо-востоку от города Сретенска. Абсолютная высота — 436 метров над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет −5,3 — +3 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −28 — −24 °С (абсолютный минимум — −55 °С), температура самого тёплого (июля) — 16 — 19 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Безморозный период длится в течение 80 — 100 дней. Среднегодовое количество осадков — 350—400 мм.

Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 62,9 %, женщины — соответственно 37,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 64 чел.

Инфраструктура 
В селе функционирует начальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Сретенского района